Бетані Маттек-Сендс і Луціє Шафарова були чинними чемпіонами, але Шафарова знялась з турніру до його початку через бактеріальну інфекцію. Маттек-Сендс грала в парі з Сабіне Лісіцкі, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Анастасія і Аріна Родіонови. 

1-ша сіяна пара Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши Андреа Главачкову і Луціє Градецьку з рахунком 7–6(7–1), 6–3.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2016 у тенісі